Nowak es un apellido de origen polaco que puede hacer referencia a:

 Cécile Nowak (1967-), yudoca francesa.
 Jerzy Nowak (1923-2013), actor y profesor de películas y teatro polaco.
 Kazimierz Nowak (1897–19370 - viajero, corresponsal y fotógrafo polaco.
 Leopold Nowak (1904-1991), organista y musicólogo.
 Lisa Nowak, astronauta de la NASA.
 Michel Nowak (1962-), yudoca francés.
 Piotr Nowak (1964-), exfutbolista polaco.
 Jan Nowak-Jeziorański (1914-2005) periodista, escritor, político y patriota polaco.

Apellidos polacos